Кончи́ — многозначный термин.

 Кончи — историческое название крымского села Краснодарка.
 Кончи — исчезнувшее село в Ленинском районе Республики Крым.
 Кончи — исчезнувшее село в Сакском районе Республики Крым.

 Кончи — советский футбольный клуб из Ангрена, Узбекская ССР.

Персоналии 
 Кончи, Никола (род.1997) —   итальянский профессиональный шоссейный велогонщик.